Il Catone (Cato, a Tragedy) – tragedia di Joseph Addison del 1712
Il Catone – mensile dell'area dei Castelli Romani